Департамент Пиране  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 8425 км². Население — 64566 человек. Плотность населения — 7,7 чел./км².

Административный центр — Пиране.

География
Департамент расположен в центральной части провинции Формоса.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Пилагас
на востоке — с департаментами Пилькомайо, Формоса
на юго-востоке — с департаментом Лайши
на юге — с провинцией Чако
на северо-западе — c департаментом Патиньо

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:

Пиране
Эль-Колорадо
Майор-Висенте-Вильяфанье
Пало-Санто
Вилья-Дос-Тресе

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса